

Смоленський район — адміністративна одиниця, Алтайський край
 Смоленський район — адміністративна одиниця, Смоленська область